Pecos Bill est un héros légendaire américain.

 Pecos Bill un court métrage de Disney de 1948
 Pecos Bill une bande dessinée ayant paru à partir de 1949 en Italie, publiée notamment en France dans la revue de petit format Pecos Bill en 1979-1980
Pecos Bill un jeu vidéo de CD-I
 Pecos Bill (1988, Rabbit Ears Prod.) un album pour enfant de Robin Williams